Kevin Porter (ur. 1950) – amerykański koszykarz
 Kevin Porter Jr. (ur. 2000) – amerykański koszykarz